Atena — deusa grega
 Athena (Oregon) — cidade do condado de Umatilla, Estados Unidos
 Athena (revista de arte) — Athena - Revista de Arte, Lisboa (1924-1925)
 Athena (banda) — banda italiana
 Athena (família de foguetes) — série de foguetes estadunidenses
 Athena (Saint Seiya) — personagem da série de anime e mangá Saint Seiya
 Athena Asamiya — personagem de videogame

Ver também 

 

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens
Desambiguações de topônimos